Parks kan som auktorsförkortning betyda:

 William Arthur Parks
 William Parks

Robotskapade auktorsförkortningar